Балиани () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Балиани, Джованни Баттиста (он же Жан-Батист Бальяни) (1582 — 1666) — итальянский математик, физик, астроном и политик.
  (род. 1950) — итальянский актёр, драматург и режиссёр.
  (род. 1974) — итальянский велогонщик.